Le mot inhumain est un adjectif qui qualifie ce qui n'est pas humain, d'une cruauté excessive.

Bande dessinée 
 Inhumain, one shot de Denis Bajram et Valérie Mangin (2020).

Cinéma 
 L'Inhumaine, film français de Marcel L'Herbier (1924).

Autre 
 Les Inhumains, groupe de personnages de fiction issus des comics américains de Marvel Comics.